Il doppio del torneo di tennis Manchester Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nick Brown e Nicholas Fulwood che hanno battuto in finale Morten Christensen e Peter Wright 3-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Mike Bauer /  Jeff Klaparda (quarti di finale)
 John Letts /  Michael Robertson (primo turno)

 Shelby Cannon /  Byron Talbot (primo turno)
 Nick Brown /  Nicholas Fulwood (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Manchester Challenger 1989